Ragin ist

der Familienname folgender Personen:
 Hugh Ragin (* 1951), US-amerikanischer Jazztrompeter
 John S. Ragin (1929–2013), US-amerikanischer Schauspieler

ein Ortsname:
 Ragin (Schaufling), Ortsteil der Gemeinde Schaufling, Landkreis Deggendorf, Bayern